Синнигес-Ары — острова в Якутии:

 Синнигес-Ары — остров на реке Анабар.
 Синнигес-Ары — остров в дельте реки Оленёк.

См. также 
 Синнигес